Brent Smedley – batterista statunitense
 Karen Smedley – valletta statunitense
 Nikky Smedley – attrice britannica
 Robert Smedley – ingegnere britannico